Czapłygina () – nazwa toponimów w Rosji

 Czapłygina – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Czapłygina – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz też 
 Czapłygin – miasto w obwodzie lipieckim
 Walerij Czapłygin – mistrz olimpijski w kolarstwie szosowym

Strony ujednoznaczniające